Van Campenhout est un nom flamand qui indique une origine : Kampenhout, anciennement écrit Campenhout).

Campenhout peut être :

Lieu 
Kampenhout, anciennement écrit Campenhout.

Personnalités 
dans le nom à particule Van Campenhout :
 François Van Campenhout, chanteur d'opéra, violoniste, chef d'orchestre, compositeur belge ;
 Ludo Van Campenhout, homme politique belge flamand.
 Roland Van Campenhout, dit aussi Roland est un chanteur belge